Brugg (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau
Brugg (district), een district van het Zwitserse kanton Aargau
Brügg, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern